

Persone 

 Alessandro Cervellati, pittore, scrittore e illustratore italiano;
 Cesarino Cervellati, ex calciatore ed allenatore di calcio italiano (bandiera del Bologna);
 Ennio Cervellati, partigiano e politico italiano;
 Pier Luigi Cervellati, architetto ed urbanista italiano.